Моносеево — название населённых пунктов:

 Моносеево — деревня в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии.
 Моносеево — деревня в Щёлковском районе Московской области России.